Tancrède de Hauteville est le nom de plusieurs personnalités appartenant à une famille normande qui s'est illustrée en Italie méridionale jusqu'en Terre sainte : 

 Tancrède de Hauteville (? -1041), fondateur de la maison de Hauteville et ancêtre des rois normands de Sicile ; 
 Tancrède de Hauteville, fils du précédent et frère, entre autres, de Robert Guiscard ; 
 Tancrède de Hauteville, l'un des fils de Godefroi de Hauteville ; 
 Tancrède de Hauteville (vers 1072-1112), fils d'Emma, fille de Robert Guiscard. L’un des chefs de la première Croisade ; 
 Tancrède de Hauteville (1119-1138), prince normand du royaume de Sicile ; 
 Tancrède de Hauteville (vers 1140-1194), comte de Lecce, puis roi de Sicile.

Voir aussi